La stagione 1949-1950 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'HC Davos.

Classifica Gironi

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Girone Finale

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playout

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Spareggio (LNA-LNB)
I GCK Lions sconfiggono l'HC Ambrì-Piotta 3-2 e restano in prima divisione.

1950
Hockey su ghiaccio nel 1949
Hockey su ghiaccio nel 1950